Edmond Delhougne (sr.) (1896-1966), een Nederlands jurist, president van de rechtbank in Roermond
Edmond Delhougne (jr.) (1932-2013), een Nederlands genealoog, zoon van voorgaande.